В статье представлен список послов России в Баварии.

Хронология дипломатических отношений 
 1785 год — установлены дипломатические отношения.
 1787 год — открыта российская миссия в Мюнхене.
 19 июля 1914 года — дипломатические отношения разорваны после объявления Германией войны России.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Список послов России и СССР в Германии

Ссылки 
 Список послов Российской империи в Баварии на сайте Дипломаты Российской империи

Бавария